Kama kan syfta på

 Kama (gud) – en skapelsegud, ursprungligen en kärleksgud
 Kama (Lakshmi) – estetisk och erotisk njutning i hinduisk mytologi
 Kama (vapen) – ett japanskt vapen
 Kama (legering) – en nickellegering
 1387 Kama – en asteroid i huvudbältet,

Geografi

Indonesien 

 Kamal (ort), Jawa Timur,

Japan 

 Kama, Fukuoka - en stad i Fukuoka prefektur

Kongo-Kinshasa 

 Kama (vattendrag i Kongo-Kinshasa),

Ryssland 
 Kama (flod) – biflod till Volga

Robotskapade Indonesienförgreningar